Келемен () — угорський варіант давньоримського імені Клемент (від  — «милостивий», «лагідний»).
 Келемен (прізвище) — прізвище угорського походження.
 Келемен — населений пункт у Хорватії, у Вараждинській жупанії у складі громади Ялжабет.